ABAKO est une abréviation qui peut désigner ;
 Alliance des Bakongo, anciennement l'Association des Bakongo, parti politique de la République démocratique du Congo qui mena, en partie, le pays à l'indépendance ;
 Alliance des Bâtisseurs du Kongo, parti politique de la République démocratique du Congo.